Die Saison 2016/17 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die einundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 17. September 2016 und endete am 23. April 2017. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde DSHS SnowTrex Köln, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen mussten der USC Münster II und der RC Sorpesee.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Köpenicker SC II Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 TV Gladbeck
 Volleyball-Team Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 USC Münster II
 VfL Oythe
 VCO Schwerin
 RC Sorpesee
 Stralsunder Wildcats

Meister der vergangenen Saison 2015/16 war der TSV Bayer 04 Leverkusen, der ebenso wie der zweitplatzierte VfL Oythe auf den Aufstieg verzichtet hatte und somit weiter in der Zweiten Liga antrat. Aus finanziellen Gründen begann der TV Fischbek, dessen Mannschaft noch 2015/2016 als VT Aurubis Hamburg in der ersten Bundesliga startete, einen Neuanfang als Volleyball-Team Hamburg in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Die Stützpunktmannschaft Schweriner SC II startete wie auch schon im Vorjahr mit einem Sonderspielrecht als VCO Schwerin.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Most Valuable Player 
Als Most Valuable Player (MVP), also beste Spielerin, wurde Anne Krohn vom 1. VC Stralsund geehrt. Zweitplatzierte dieser Ehrung wurde Pia Weiand vom Meister Köln, Dritte Veronik Sarah Skorupka vom VfL Oythe.

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der TSV Sonthofen, der auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen musste DJK Sportbund München-Ost.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VCO Dresden
 VV Grimma
 SV Lohhof
 DJK Sportbund München-Ost
 VC Neuwied 77
 VC Printus Offenburg
 TG Bad Soden
 AllgäuStrom Volleys Sonthofen
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II

Meister der Saison 2015/16 wurde der VC Offenburg, der jedoch auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Dieses nahm das zweitplatzierte SWE Volley-Team wahr. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten die Dintervolleys Engelsdorf und die proWin Volleys des TV Holz. Aus den Dritten Ligen Süd und Ost gab es keinen Aufsteiger. Mit einem Sonderspielrecht startete der VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2016 17
Volleyballsaison 2016/17